Ю́рий Авде́ев:
 Авдеев, Юрий Алексеевич (род. 1946) — советский и российский экономист и демограф.
 Авдеев, Юрий Дмитриевич (1935—2017) — советский и российский поэт, журналист и кинодраматург.
 Авдеев, Юрий Константинович (1918—1987) — советский художник и писатель, основатель Государственного литературно-мемориального музея-заповедника .